Gyokusen peut faire référence à :
 Gyokusen (1692-1755), peintre japonais
 Gyokusen (1834-1913), peintre japonais
 Gyokusen du (XIXe siècle), père du précédent, peintre japonais
 Ukai Gyokusen, pionnier de la photographie au Japon
 Gyokusen-ji, temple bouddhiste